Сан Антонио Карибал има више значења:

 Сан Антонио Карибал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Карибал, Сан Хуан Зелтал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику